Мінтака — найменша адміністративно-територіальної одиниці в арабських та інших країнах. 
 Мінтака (δ Ori) — потрійна зоря в сузір'ї Оріона.
 Мінтака () — гірський перевал у Каракорумі на кордоні Китаю і Пакистану.